Das Wort chantisch (bzw. Chantisch), auch Chantyisch, kann folgende Bedeutungen haben: 

 die Chantische Sprache
 bezogen auf das Volk der Chanten
 aus oder bezogen auf den Autonomen Kreis der Chanten und Mansen